Geocolaptes – rodzaj ptaka z podrodziny dzięciołów (Picinae) w rodzinie dzięciołowatych (Picidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Afryce.

Morfologia 
Długość ciała 14–30 cm; masa ciała 30–134 g.

Systematyka

Etymologia 
 Geocolaptes: gr. γεω- geō- „ziemny”, od γη gē „ziemia”; rodzaj Colaptes  (dzięcioł). 
 Dendromus: gr. δενδρον dendron „drzewo”; -δρομος -dromos „biegacz”, do τρεχω trekhō „biegać”. Gatunek typowy: Dendromus brachyrhynchus  (= Picus maculosus ).
 Campethera:  kampē „gąsienica”; -θηρας -thēras „łowca”, od θηραω thēraō „polować”, od θηρ thēr, θηρος thēros „bestia, zwierzę”. Gatunek typowy: Dendromus brachyrhynchus  (= Picus maculosus ).
 Chrysoptilopicus: zbitka wyrazowa nazw rodzajów: Chrysoptilus  oraz Picus  (dzięcioł). Gatunek typowy: Picus (Chrysoptilopicus) smithii  (= Chrysoptilus abingoni ).
 Chrysopicos: gr. χρυσος khrusos „złoty”; nowogr. πικος pikos „dzięcioł”, od  „dzięcioł”. Gatunek typowy: Picus nubicus .
 Pardipicus: łac. pardus, pardi „lampart”, od gr. παρδος pardos „lampart”; picus „dzięcioł”. Gatunek typowy: Chloropicus caroli .
 Stictocraugus: gr. στικτος stiktos „plamisty, cętkowany”, od στιζω stizō „tatuować”; κραυγος kraugos „dzięcioł”. Nowa nazwa dla Pardipicus  ze względu na puryzm.
 Agripicus: łac. ager, agri „ziemia, pole”; picus „dzięcioł”. Gatunek typowy: Picus olivaceus .
 Stictopicus: gr. στικτος stiktos „plamisty, cętkowany”, od στιζω stizō „tatuować”; nowogr. πικος pikos „dzięcioł”, od  „dzięcioł”. Gatunek typowy: Picus nubicus .
 Cnipotheres: gr. κνιψ knips, κνιπος knipos „kornik, owad”; -θηρας -thēras „łowca”, od θηραω thēraō „polować”, od θηρ thēr, θηρος thēros „bestia, zwierzę”. Gatunek typowy: Chloropicus caroli .
 Ipagrus: gr. ιψ ips, ιπος ipos „kornik”; αγρεω agreō „łapać”. Nowa nazwa dla Stictopicus  ze względu na puryzm.
 Notopicus: gr. νοτος notos „południe”; nowogr. πικος pikos „dzięcioł”, od  „dzięcioł”. Gatunek typowy: Picus notatus .

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Geocolaptes nivosus  – dzięciolik mały
 Geocolaptes caroli  – dzięciolik brązowouchy
 Geocolaptes olivaceus  – dzięciolik ziemny
 Geocolaptes tullbergi  – dzięciolik górski
 Geocolaptes cailliautii  – dzięciolik zielonogrzbiety
 Geocolaptes maculosus  – dzięciolik czarnosterny
 Geocolaptes nubicus  – dzięciolik moręgowany
 Geocolaptes punctuligerus  – dzięciolik kropkowany
 Geocolaptes bennettii  – dzięciolik akacjowy
 Geocolaptes notatus  – dzięciolik łuskowany
 Geocolaptes abingoni  – dzięciolik złotosterny
 Geocolaptes mombassicus  – dzięciolik cętkowany

Przypisy

Bibliografia 
 

Dzięciołowate